Aide ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hamilton Aide (1826–1906), britischer Schriftsteller armenischer Herkunft

AIDE steht als Abkürzung für:
 Advanced Intrusion Detection Environment, eine Sicherheitssoftware

Siehe auch:
 AID

Abkürzung